Bao’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bao'an Qu, härad, Guangdong, 
 Bao'an (socken i Kina), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar